Інфанта Ізабелла Луїза Португальська (; 6 січня 1669, палац Рібейра, Лісабон, Португалія — 21 жовтня 1690, Лісабон, Португалія) — португальська інфанта і єдина дитина короля Педру II від його першого шлюбу з Марією Францискою Савойською. Вона була ймовірною спадкоємицею трону від 1668 до 1689 року, коли народився її зведений брат Жуан. У цей період носила титул принцеси Бейра, який надавався спадкоємцям престолу Португалії з 1645 року.

Життєпис 
Ізабелла Луїза була єдиною дочкою короля Португалії Педру II та його першої дружини Марії Франциски Савойської. Вона народилася у палаці Рібейра в Лісабоні у 1669 році.

Спроби шлюбу 
Планувалося, що інфанта одружиться з Віктором Амадеєм II, герцогом Савойським, своїм двоюрідним братом за тіткою Марією Джованною Савойською, що була регенткою при своєму синові. Шлюб не був підтриманий більшістю савойського дворянства, яке передбачало, що, оскільки Ізабелла Луїза є наступницею португальського престолу, герцог Віктор Амадей проживатиме у Португалії, і влада в Савої залишатиметься в руках герцогині Марії Джованни. Цей план не був утілений.

Іншими імовірними нареченими інфанти Ізабелли Луїзи були Джан Гастоне Медічі, майбутній великий герцог Тоскани, Людовик Великий Дофін, син французького короля Людовика XIV, Карл II, король Іспанії, Рануччо II, герцог Пармський, Йоганн Вільгельм, майбутній курфюрст Пфальцу. Жоден з цих планів не був утілений. Через це за інфантою закріпилося прізвисько Sempre-noiva, тобто Завжди заручена.

Смерть 
Інфанта Ізабелла Луїза померла від віспи 1690 року у віці 21 року. Похована у монастирі Сан-Вісенте-де-Фора в Лісабоні.

Генеалогія

Примітки 

Померли від натуральної віспи
Поховані в монастирі Сан-Вісенте-де-Фора